Херонимо има више значења:

 Херонимо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Херонимо (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику